Hoya de Huesca (aragonesisch Plana de Uesca) ist eine Comarca (Verwaltungseinheit) der Autonomen Region Aragonien in Spanien. Sie liegt größtenteils in der Provinz Huesca (jedoch gehören die Gemeinden Murillo de Gállego und Santa Eulalia de Gállego der Provinz Saragossa an) und hat auf einer Fläche von  km²  Einwohner (Stand ). Ihre Hauptstadt ist Huesca, die größte der 40 Gemeinden (Municipios) der Comarca.

Die Comarca befindet sich im Zentrum des Somontano-Gebietes in der Provinz Huesca und wird von den Flüssen Isuela, Río Flumen und Guatizalema durchflossen. Sie liegt zwischen den Flüssen Sotón und Alcanadre und grenzt an die Gebirgszüge Gratal und Guara.
 
Die Wirtschaft der Provinz ist in erster Linie von Landwirtschaft und Viehzucht abhängig. Die vorhandene Industrie ist vor allem metallverarbeitend.

Neben der Hauptstadt, in der eine Kathedrale aus dem 13. Jahrhundert steht, gehört die mittelalterliche Burg von Loarre zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten.

Die Comarca grenzt im Westen an die Comarca Cinco Villas, im Norden an die Comarcas Jacetania und Alto Gállego,  im Osten an Somontano de Barbastro und im Süden an Saragossa und die Monegros.

Gemeinden

Literatur 
 Huesca. Guía turística del Altoaragón, Editorial Pirineo, Huesca 2003, ISBN 84-87997-68-6

Weblinks 

Comarca in der Provinz Huesca